

Geografia 
 Morsum – frazione del comune di Thedinghausen (Bassa Sassonia)
 Morsum – località dell'isola di Sylt (Schleswig-Holstein)

Zoologia 
 Morsum – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae